John Donoghue ist der Name folgender Personen:
* John Donoghue (Fußballspieler) (1903–1971), US-amerikanisch-irischer Fußballspieler
 John Donoghue (Schriftsteller) (* 1964), britischer Schriftsteller
 John Francis Donoghue (1928–2011), US-amerikanischer Geistlicher
 John P. Donoghue (* 1949), US-amerikanischer Neurowissenschaftler

Siehe auch:
 John O’Donoghue